Carnus är ett släkte av tvåvingar. Carnus ingår i familjen kadaverflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kadaverflugor
Carnus